БВВАУЛ:
 Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков
 Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков
 Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков (см. категорию)